Ponte di Ferro ima više značenja:
 Ponte di Ferro, Napoli
 Ponte di Ferro, Perugia
 Ponte di Ferro, Pesaro-Urbino
 Ponte di Ferro, Siena
 Ponte di Ferro, Terni